Голенишчев-Кутузов може да се отнася за:
 Александър Голенишчев-Кутузов (1846 – 1897), руски генерал
 Арсений Голенишчев-Кутузов (1848 – 1913), руски писател